Venus — пісня Shocking Blue з альбому At Home.
 Venus — студійна робота Terminal Choice.
 Venus 5 — аніме в форматі OVA.
 Venus — пісня американської співачки Леді Гаги.
 Venus — пісня гурту Theatre of Tragedy.

Див. також 
 Венера (значення)